Евролига УЛЕБ 2002 — соревнование баскетбольных спортивных клубов среди элитных команд всей Европы. Сезон Евролиги 2001/02 открылся 10 октября 2001 года и закрылся финальной игрой чемпионата 5 мая 2002 года в Болонье, Италия. Это был сорок пятый розыгрыш сильнейшего клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 32 команды, и победил клуб Панатинаикос. Мирсад Тюркджан был назван MVP турнира, а Деян Бодирога вошёл в число 16 лучших игроков и четвёрку самых значимых игроков.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

ТОР-16

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Финал четырёх

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги  
 Популярный новостной сайт о баскетболе  
 Форум о баскетболе  

2001 год в баскетболе
2002 год в баскетболе
Евролига